Biologie
 Oog (anatomie), licht gebruikend zintuig dat beeld naar brein doorgeeft
 Menselijk oog, het menselijke zintuig voor zien
Geografie
 -oog, achtervoegsel in geografische namen met de betekenis van eiland
Media
 Met het Oog op Morgen, kort 'het Oog', een Nederlands radioprogramma
 Stichting OOG, de Omroep Organisatie Groningen
Meteorologie
 Oog van een orkaan, het midden van een orkaan met doorstaande stormwind van meer dan kracht 12